Necla ist ein türkischer weiblicher Vorname, der sich vom arabischen Namen Nadschlā () herleitet.

Bekannte Namensträgerinnen 

 Necla Akdoğan (* 1971), türkische Fußballnationalspielerin
 Necla Esepaşa (* 1974), türkische Volleyballspielerin
 Necla Fide (* 1958), türkische Schauspielerin
 Necla Kelek (* 1957), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Islamkritikerin
 Necla Nazır (* 1956), türkische Schauspielerin
 Necla Saygılı (* 1972), türkisch-alevitische Sängerin und Sazspielerin

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Nadschlā
 Nekla

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname